Енютин — фамилия. Известные носители:

 
 Енютин, Георгий Васильевич (1903—1969) — советский государственный и партийный деятель.

 Енютина, Вера Вячеславовна (1914—1992) — советская актриса, радиоведущая.